Dalal ist der Familienname folgender Personen:

 Suresh Dalal (1932–2012), indischer Autor
 Tarla Dalal (1936–2013), indische Köchin und Kochbuchautorin
 Yair Dalal (* 1955), israelischer Komponist und Musiker